Subligny puede referirse a: 

 Subligny, comuna francesa situada en Cher.
 Subligny, comuna francesa situada en Mancha.
 Subligny, comuna francesa situada en Yonne.